Джонс, Джозеф ():
  (род. 1986) — американский баскетболист.
  (1899–1960) — регбист 1920-х и 1930-х годов.